Halme (plaats), plaats in Indonesië
 Halme (geslacht), geslacht van boktorren

Personen
 Laila Halme (1934-2021), Fins zangeres
 Viljo Halme (1907-1981), Fins voetballer